Военное Шоссе — пассажирская железнодорожная платформа Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги. Находится в городе Владивостоке. Введена в эксплуатацию в июле 2002 года.

Пассажирское сообщение 
Через платформу Военное Шоссе проходят маршруты городских электропоездов, следующих от вокзала по направлению на Мыс Чуркин.

Остановочные пункты Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги